Koivulahti est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Pertti Koivulahti (1951-2019), joueur finlandais de hockey sur glace

Toponyme

, village de la municipalité de Korsholm

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois